Xams-ad-Din Muhàmmad, primer imam ismaïlita nizarita després de la caiguda d'Alamut 
 Xams al-Din Muhàmmad, sultà gúrida 
 Malik Xams-ad-Din Muhàmmad, malik mihrabànida de Sistan (1480-1495)